Leopold von Lamberg ist der Name folgender Personen:

* Leopold Joseph von Lamberg (1654–1706), österreichischer Diplomat
 Leopold Matthias von Lamberg (1667–1711), Landgraf von Leuchtenberg